Монтозье́ ()

  — французский замок, деп-т Шаранта.
 Шарль Монтозье (1610—1690) — французский герцог, государственный деятель и воспитатель дофина, сына Людовика XIV.

Примечания